Il singolare del torneo di tennis ATP Tulsa 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Howard Schoenfield che ha battuto in finale Trey Waltke 5-7, 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Pat Du Pré (secondo turno)
 John Alexander (secondo turno)
 Bob Lutz (semifinali)
 Vincent Van Patten (primo turno)

 Tom Gorman (primo turno)
 Bruce Manson (quarti di finale)
 Tim Wilkison (secondo turno)
 Erik Van Dillen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

ATP Tulsa 1980